Gomes Manrique (arcebispo)
 Gomes Manrique (poeta)